Jägersro kan syfta på:

 Jägersro (anläggning) – en trav- och galoppbana i Husie i Malmö
 Jägersro (spel) – ett sällskapsspel
 Jägersro, Husie – ett delområde i Husie med anläggningen, Jägersro Center och delar av Jägershills koloniområde
 Jägersro Center – ett köpcentrum i Malmö
 Jägersro villastad – ett delområde i Malmö
 Jägersrotornet – en radio- och TV-sändare i Malmö